Aceasta este o listă de filme românești din 2000:

Lista

Note

Legături externe
Filme românești din 2000 la IMDb.com
Filme românești din 2000 la Cinemagia.ro

Filme din 2000Filme românești
România  
Liste de filme românești